Юса Кацумі, іменем цієї особи є Кацумі, а прізвищем — Юса. Кацумі Юса (яп. Katsumi Yusa, нар. 2 серпня 1988, Фукусіма) — японський  футболіст.
 Оенокі Кацумі, Кацумі Оенокі (яп. 大榎克己, нар. 3 квітня 1965, Сімідзу) — японський футболіст.